Варона () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Конча Веласко — іспанська акторка
 Мануель Антоніо де Варона — 7-й прем'єр-міністр Куби